Греческая полиция (, сокращенно ΕΛ.ΑΣ.) — национальная полиция Греции. Создана в 1984 году согласно Закону Греческой Республики 1481/1-10-1984 (Правительственный вестник 152 A) в результате слияния жандармерии (Χωροφυλακή, «Хорофилаки») и городской полиции (Αστυνομία Πόλεων, «Астиномиа Полеон»).

Основные задачи 
Согласно Закону 2800/2000, Греческая полиция является органом обеспечения безопасности граждан, имеющим целью:
 обеспечение мира и правопорядка, а также беспрепятственного гражданского социального развития. Для осуществления этой миссии выполняет общие полицейские обязанности и обеспечивает безопасность дорожного движения;
 предупреждение и борьба с преступностью, а также защита государства и его демократической формы правления в пределах, определенных Конституцией Греции. Осуществление этой миссии включает в себя реализацию государственной политики и государственной безопасности.

Структура 
Действующий глава греческой полиции - Элефтериос Иконому. Ведомство управляется Министерством защиты граждан, действующий министр — Христос Папуцис. В штат греческой полиции входят офицеры, гражданские, пограничная служба и специальные полицейские подразделения.

Специальные полицейские подразделения 
 Специальное подразделение по борьбе с насильственными преступлениями ()
 Отдел криминалистики ()
 Отдел внутренних дел ()
 Отдел международного полицейского сотрудничества ()
 Informatics Division ()
 Специальное антитеррористическое подразделение ()
 Департамент обезвреживания взрывных устройств ()
 Служба ДПС греческой полиции ()
 Мотоциклетные полицейские команды ()
 Группа оперативного реагирования ()
 Специальная охрана ()
 Пограничная служба ()
 Отряды по восстановлению общественного порядка (для обуздания массовых беспорядков) ()
 Кинологическая служба ()

Оружие 
Пистолеты
 Beretta M9
 Heckler & Koch USP
 Smith & Wesson Model 910
 Ruger GP100

Пистолеты-пулемёты
 Heckler & Koch MP5
 Uzi
 FN P90

Автоматы
 FN FAL
 АК
 АК-74М
 M4

Воинские звания

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Муниципальная полиция в Греции - ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ 

Греция
Государственное устройство Греции